Felsenbad heißen:

 Felsenbad (Faistenau), Naturformation und Wildbadeareal am  Almbach bei Faistenau, Land Salzburg 
 Felsenbad Pottenstein, Freibad  in Pottenstein, Oberfranken